Писемність сонінке — писемність мови сонінке. Ця мова використовує латинське та арабське письмо.

Латинське письмо 
Латинське письмо для мови сонінке було введене після завоювання земель народу сонінке європейцями.

Малі 
Малійська версія латинської абетки для мови сонінке відрізняється від сенегальської однією буквою.

 Довгі голосні передаються шляхом написання двох букв для голосних: aa [aː], ee [eː], ii [iː], oo [oː], uu [uː].
 Носові голосні позначаються написанням букви n після букви для голосної: an [ã], en [ẽ], in [ĩ], on [õ], un [ũ].
 Подвоєння приголосних передається двома буквами для приголосних: pp [pː], cc [cː], qq [qː].
Раніше використовувалась абетка, в якій замість букви ɲ була ny.

СенегалЗаявка на внесення арабських букв для мов Африки та Азії в Юнікод. Ст. 5—9; 21—22. http://www.unicode.org/L2/L2010/10288r-arabic-proposal.pdf 
Сенегальська версія латинської абетки для мови сонінке відрізняється від малійської однією буквою.

 Довгі голосні передаються шляхом написання двох букв для голосних: aa [aː], ee [eː], ii [iː], oo [oː], uu [uː].
 Подвоєння приголосних передається двома буквами для приголосних: pp [pː], tt [tː], dd [dː], kk [kː], qq [qː], mm [mː], nn [nː], ŋŋ [ŋː], ll [lː].
 Тони на письмі не позначаються (сонінке — тональна мова).

Арабське письмо 
Арабське письмо (аджамі) для мови сонінке існувало до завоювання цього народу європейцями.

Малі 
Арабська абетка для мови сонінке повністю дублює латинську версію. Має незначні відмінності від сенегальської арабської азбуки.

 Назалізовані голосні позначаються написанням букви  після знака, позначаючого голосний.
 Подвоєння приголосних передається написанням шадди над буквою для приголосного. Подвоєні носові приголосні позначаються написанням букви  і букви для приголосного:  [mː], </span> [ɲː], </span> [ŋː].

Сенегал 
Арабська абетка для мов Сенегалу (волоф, серер, пулар, мандінка, сонінке, балант, джола) була стандартизована впродовж 1986—1990 років Міністерством освіти Сенегалу відділом розвитку національних мов (Directíon de la Promotion des Langues Nationales (DPLN)). Арабська абетка для мови сонінке повністю дублює латинську азбуку; має незначні відмінності від малійського варіанту. Ця азбука створена на основі арабського алфавіту, розробленого /ISESCO.

 Назалізовані голосні позначаються написанням букви  після знака, позначаючого голосний.
 Подвоєння приголосних передається написанням шадди над буквою для приголосного. Подвоєні носові приголосні позначаються написанням букви  і букви для приголосного:  [mː], </span> [ɲː], </span> [ŋː].

Аджамі (традиційне) 
Традиційне арабське письмо (аджамі) відрізняється від стандартизованих малійської та сенегальської версій використанням інших букв для передачі деяких приголосних. В нижченаведеній таблиці показано лише ті букви, що відрізняються від унормованих версій Сенегалу та Малі.

 Букви  і  в Юнікод не внесені.

Примітки 

Писемності Африки
Мови Малі